54-й отдельный понтонно-мостовой батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало два формирования батальона под одним и тем же номером.

54-й отдельный понтонно-мостовой батальон Крымского, Северо-Кавказского фронтов, Приморской, 7-й отдельной армии 

Сформирован в составе Закавказского фронта

В составе действующей армии с 12.12.1941 по 25.08.1944 года.

Принял участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, затем в течение 1942—1944 года в оборонительных, а затем в наступательных операциях на Кавказе. В 1944 году участвовал в освобождении Крыма и Севастополя. В июне 1944 года переброшен на Свирский оборонительный рубеж, где принял участие в Свирско-Петрозаводской операции.

25.08.1944 года переименован в 30-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон

Подчинение

54-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Рижский батальон Северо-Западного, 2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов 

Сформирован 03.03.1942 путём переформирования 1376-го отдельного сапёрного батальона

В составе действующей армии с 03.04.1942 по 09.05.1945.

В 1942-1943 годах обеспечивал боевые действия войск в районе городов Старая Русса и Демянск, в первой половине 1944 года — войска 1-й ударной армии в ходе Ленинградско-Новгородской операции и последующих боях на подступах к Прибалтике. Во второй половине 1944 года участвовал в Мадонской и Рижской наступательных операциях, отличился при взятии Риги. Командовал батальоном майор Бабакаев Сергей Иванович

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны